A Kaylie csapata (eredeti cím: Team Kaylie) 2019-től vetített amerikai televíziós filmsorozat, amelynek alkotója Tracy Bitterolf. A tévéfilmsorozat a Bon Mot Productions gyártásában készült és a Netflix forgalmazásában jelent meg. Műfaja filmvígjáték-sorozat és szituációs komédia. A sorozat 2019. szeptember 23-án debütált a Netflix oldalán. Magyarországon szinkronosan 2019. szeptember 23-ától elérhető a Netflixen.

Ismertető

Szereplők

Főszereplők

Mellékszereplők

Magyar változat
 Magyar szöveg: Bogdán László
 Hangmérnök: Hollósi Péter
 Vágó: Wünsch Attila
 Gyártásvezető: Farkas Márta
 Szinkronrendező: Radó Denise

A szinkront a Direct Dub Studios készítette.

Epizódok

Jegyzetek

További információk 
 
 

2019-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
A Netflix angol nyelvű saját gyártású műsorai